

Ранние годы

«Оригинальная шестёрка»

Расширение

Настоящее время

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Результаты сезонов НХЛ 

Списки НХЛ